J63  peut faire référence à :
 HMS Gossamer (J63), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Icosaèdre tridiminué (J63), une figure géométrique ;
 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres